Carl Hafström kan syfta på:

* Carl Hafström (1848–1942), svensk ämbetsman
 Carl Hafström (1929–2011), svensk bokförläggare